Sunder steht für:

 Sunder (Schauspieler) († 1992), indischer Schauspieler 

Sunder ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Sunder (* 1973), deutscher Politiker
 Freddy Sunder  (1931–2016), belgischer Jazzmusiker und Arrangeur
 Friedrich Sunder (1254–1328), deutscher Kaplan
 Heinrich Sunder (1908–1987), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Joseph Sunder (* 1989), US-amerikanischer Volleyballspieler
 Thomas Sunder (* 1957), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Sunder-Plassmann
 Sünder (Begriffsklärung)